Piazzale degli Eroi è un toponimo riferibile a spazi aperti pubblici dislocati in varie città d'Italia e d'Europa:

 Piazzale degli Eroi a Roma;
 Piazzale degli Eroi ad Ischia (Napoli)
 Piazzale degli Eroi a Marino (provincia di Roma);
 Piazzale degli Eroi a Rocca San Giovanni (provincia di Chieti);
 Piazzale degli Eroi a San Giorgio a Liri (provincia di Frosinone);
 ...
 Piazza degli Eroi (Hősök tere) a Budapest (Ungheria);
 Piazzale degli Eroi a Vienna (Austria);
 ...

Infine, Piazzale degli Eroi è il titolo di una canzone di Antonello Venditti contenuta nell'album Quando verrà Natale (1974) e che si riferisce all'omonimo piazzale di Roma.